

La Sierpe, ville et municipalité dans la province de Sancti Spíritus.

La Sierpe, commune de la province de Salamanque dans la communauté de Castille-et-León.